Eläintarhanajot 1932 je bila sedma neprvenstvena dirka v sezoni Velikih nagrad 1932. Odvijala se je 8. maja 1932 na finskem dirkališču Eläintarharata v Helsinkih, na isti dan kot dirka Targa Florio.

Rezultati

Dirka 

|-
! 1
| 10
|  Per Widengren
| Privatnik
| Mercedes-Benz SSK
| 50
| 1:08:41.6
| 10
|-
! 2
| 3
|  Sulo Keinänen
| Privatnik
| Chrysler Special
| 50
| 1:11:04.6
| 3
|-
! 3
| 8
|  Karl Ebb
| Privatnik
| Mercedes-Benz SSK| 50
| 1:11:34.6
| 8
|-
! 4
| 9
|  Karl-Gustav Sundstedt
| Privatnik
| Bugatti T35B
| 50
| 1:12:04.2
| 9
|-
! 5
| 1
|  Asser Wallenius
| Privatnik
| '''Ford Special
| 50
| 1:12:04.7
| 1
|-
! Ods
| 7
|  Nikolai Nenonen
| Privatnik
| Delage
| 30
| 
| 7
|-
! Ods
| 4
|  Ejnar Lindberg
| Privatnik
| Bugatti T43
| 16
| 
| 4
|-
! Ods
| 6
|  Johan Ramsey
| Privatnik
| Chrysler Special
| 10
| 
| 6
|-
! Ods
| 2
|  Harry Larsson
| Privatnik
| Ford Special
| 1
| Bat
| 2
|-
! DNS
| 5
|  Börje Dahlin
| Privatnik
| Amilcar
| 
| Sklopka
| 
|}

Viri
 
 

1932
Sezona Velikih nagrad 1932